Carlos Carbonell Antolí (1916 - 2009), cirurgià, catedràtic i degà de la Universitat de València 
 Carlos Carbonell y Morand (Alcoi, 1856 - Còrdova, 1917), empresari oleïcola
 Carlos Carbonell Pañella (1873 - 1933), arquitecte, autor de l'Ajuntament de València 
 Carlos Carbonell Gil, Tropi (València, 1995) futbolista.